Belga può riferirsi a:

 Belga – relativo al Belgio
 Belga – moneta introdotta nel 1926 in Belgio, pari a 5 franchi belgi
 Belga – agenzia di stampa belga